

События 
 Консулы Марк Фабий Амбуст (3-й раз) и Тит Квинкций Капитолин Криспин (два патриция). (Т.Ливий: в некоторых летописях назван вместо Т.Квинкция плебей Марк Попилий).
 Триумф за победу над тибуртинцами.
 Ок. 354 — В Риме постановлено, что в состав сената обязательно входят бывшие консулы, цензоры, преторы и курульные эдилы, и лишь такие сенаторы могут вносить и обсуждать предложения. Остальные же сенаторы, назначаемые цензорами и консулами, могли участвовать только в голосовании.
 Тиран Сиракуз Дион убит своим соратником Каллиппом, который сам становится тираном Сиракуз.
 354/353 — Афинский архонт-эпоним Диотим.
 Афинский стратег Тимофей после поражения в Союзнической войне привлечён к суду по обвинению в том, что его подкупили союзники. Приговорённый к штрафу в 100 талантов, он не смог выплатить эту сумму и ушёл в изгнание на остров Эвбея. Процесс по делу Ификрата, обвинённого Харесом и Аристофонтом в предательстве в сражении у Эмбаты. Ификрат выигрывает процесс.
 Стратег-автократор Фокиды Ономарх переходит в активное наступление против общин-амфиктионов. Локры и дорийцы были разгромлены, а в Беотии Ономарх овладел Орхоменом. Фокидян поддерживают Афины и Спарта.
 Филипп осадил Метону. Стрела пронзила ему правый глаз. Взятие Метоны. Заключение мира с врагами. Взятие Паг.
 «Ареопагитик» Исократа.
 Демосфен предлагает увеличить число афинян, привлекаемых к триерархии.
 Фараон Египта Нектанеб II поддерживает антиперсидское восстание в Сирии, Финикии, на Кипре и в Малой Азии.
 Диалог Платона «Законы»

Скончались 
 Ксенофонт, историк, ученик Сократа (ок. 444/428 — 354).

См. также

Примечания